Bénouville (Calvados)
 Bénouville (Seine-Maritime)